Uncia bezeichnet:
 Uncia (Einheit), altrömische Münzeinheit und mittelalterliche Masseeinheit Unze
 Uncia (Chapare), Ortschaft in der Provinz Chapare, Bolivien
 Uncía (Potosí), Hauptstadt der Provinz Rafael Bustillo, Bolivien
 Municipio Uncía, Landkreis in der Provinz Rafael Bustillo, Bolivien
 Uncia uncia, lateinische Bezeichnung für den Schneeleoparden